

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Битва спартанцев и мессенцев у Могилы кабана. Спартанцы во главе с Анаксандром разбиты и бежали с поля боя.

Китай 
 10-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Ци напало на Лу из-за Цзю.
 В 1 луне луский князь победил Ци при Чаншао (Чан-чжо). Перед битвой луский Цао Гуй обратился к Чжуан-гуну с речью (эпизод 34 «Го юй»).
 Во 2 луне луский князь вторгся в Сун. В 3 луне сунцы переселили (либо осадили) Су. В 6 луне войска Ци и Сун соединились в Лан.
 В 6 луне луский князь разбил войска Ци и Сун при Шэн-цю (в «Цзо чжуань» битвы подробно описаны).
 Жена князя Си (родом из Чэнь) проезжала через Цай, но её встретили не по ритуалу (хотя цайский князь был женат на её сестре). Сиский князь обратился к чускому вану с просьбой ложно напасть на него, а цайцев попросил помочь. Войско Чу напало на Цай, в 9 луне разбило цайцев при Синь и взяло в плен Ай-хоу (Сянь-у) (в тексте «Чуньцю» Чу здесь упомянуто впервые, но под архаическим названием Цзин). В «Чуньцю» это сообщение ошибочно помещено вторично под 670 годом, хотя Ай-хоу умер уже в 675 году.
 Циский гун напал на Тань (ибо ранее правитель Тань не почтил его как княжича и не поздравил с началом правления), в 10 луне цисцы покорили Тань, и таньский цзы бежал в Цзюй, но Ци не присоединило Тань.

См. также

Примечания